Al-Hàkim (fatimita), sisè califa fatimita al Caire (996-1021) 
 Al-Hàkim I (abbàssida del Caire) (?-1302), califa abbàssida del Caire (1268-1302), sota la tutela dels mamelucs d'Egipte
 Al-Hàkim II (abbàssida del Caire) (?-1352), califa abbàssida del Caire (1342-1352) sota la tutela dels mamelucs d'Egipte
 Tawfiq al-Hakim (1897-1987), escriptor egipci, pioner de la novel·la i del teatre neoàrabs
 Mesquita d'al-Hàkim, monument islàmic de la ciutat del Caire